Змагання з ковзанярського спорту на дистанції 5000 метрів серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2014 пройшли 8 лютого. Місцем проведення змагань став ковзанярський стадіон «Адлер-Арена». Змагання почалися о 15:30 за місцевим часом (UTC+4). У чоловічій гонці на 5000 метрів взяли участь 26 спортсменів з 14 країн. Чинний чемпіон у цій дисципліні голландський ковзаняр Свен Крамер захистив свій титул, оновивши свій же олімпійський рекорд.

Медалісти

Змагання

Посилання 
 Результати на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор